Bitwa pod Grunwaldem – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy 
 Bitwa pod Grunwaldem (obraz Jana Matejki) – obraz olejny Jana Matejki namalowany w latach 1875–1878
 Panorama bitwy pod Grunwaldem – obraz z 1910 roku autorstwa Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela
 Bitwa pod Grunwaldem (opowiadanie) – opowiadanie Tadeusza Borowskiego
 Bitwa pod Grunwaldem (inscenizacja) – rekonstrukcja historyczna bitwy